Соффичи () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Соффичи, Арденго (1879—1964) — итальянский художник и художественный критик.
 Соффичи, Марио (1900—1977) — аргентинский режиссёр и актёр итальянского происхождения.